Prgomelje (Pakrac)
 Prgomelje (Bjelovar)